Weizer Building ist der Name folgender im NRHP gelisteten Objekte:

 Weizer Building (8935 Buckeye Rd., Cleveland, Ohio), NRHP-ID 88000055
 Weizer Building (11801 Buckeye Rd., Cleveland, Ohio), NRHP-ID 02001360